Ramon Ramon i Vidales, autor dramàtic català
 Ramon Ramon Palau, motociclista eivissenc
 Ramon Ramon i Raga, escriptor de Catarroja